La duquesa Isabel de Wurtemberg (Stuttgart, 2 de febrero de 1933 - 22 de enero de 2022) fue una aristócrata alemana, miembro de la rama católica de la casa de Wurtemberg. Fue duquesa de Wurtemberg de nacimiento y princesa de las Dos Sicilias por matrimonio; su difunto esposo fue el Jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias de acuerdo a las leyes dinásticas de la familia.

Biografía 
La duquesa Isabel de Wurtemberg en Stuttgart, hija de Felipe Alberto, duque de Wurtemberg y jefe de la Casa de Wurtemberg  y su segunda esposa la archiduquesa Rosa de Austria-Toscana. Por línea paterna es nieta del duque Alberto de Wurtemberg, último príncipe heredero de Wurtemberg, y de la archiduquesa Margarita Sofía de Austria-Toscana; por línea materna es nieta del archiduque Pedro de Austria, gran duque de Toscana y de la princesa María Cristina de las Dos Sicilias. Su hermana menor, la duquesa María Teresa de Wurtemberg, se casó en 1957 con Enrique, conde de París y jefe de la casa real de Francia, cuyo hermano Carlos, duque de Wurtemberg, es el actual jefe de la casa de Wurtemberg.
Debido a que su padre era un acérrimo monárquico y totalmente contrario al régimen nazi su familia se vio obligada a abandonar Stuttgart en 1934, mudándose a las afueras de la capital, donde nacieron sus últimos dos hermanos, los gobernantes nazis fueron hostiles con la familia real hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

Matrimonio y descendencia
El 18 de julio de 1958 se casó con su tío segundo el príncipe Antonio de las Dos Sicilias, primo hermano de su madre, hijo del príncipe Gabriel de las Dos Sicilias y su primera esposa, la princesa Margarita Czartoryska, la boda tuvo lugar en el Castillo de Altshausen, propiedad de los duques de Wurtemberg en Alemania, tienen cuatro hijos y siete nietos:

 Príncipe Francisco Felipe María José Gabriel de las Dos Sicilias (20 de junio de 1960 en Ravensburg). Casado desde el 2 de junio del 2000 en Ginebra, Suiza, con la condesa Alejandra María Dorotea Nadine Cecilia von Schönborn-Wiesentheid, (2 de junio de 1967, Zúrich), hija del conde Francisco Clemente von Schönborn-Wiesentheid y de la princesa Tatiana Constantinovna Gorchakov, tienen dos hijos son:
 Príncipe Antonio Cayetano Nicolás Esteban María de las Dos Sicilias (nacido el 6 de junio de 2003 en Ginebra).
 Princesa Dorotea María Amalia Tatiana Elena de las Dos Sicilias (nacida el 10 de mayo de 2005 en Zúrich).
 Princesa María Carolina Juana Rosa Cecilia de las Dos Sicilias (nacida el 18 de julio de 1962 en Friedrichshafen), se casó con Andreas Baumbach (nacido el 30 de abril de 1963 en Tübingen) el 6 de mayo de 1988 en Tübingen, tienen tres hijos:
 Felipe Baumbach (1996)
 Alejandro Baumbach (1998)
 Constantino Baumbach (2000)
 Príncipe Genaro María Pío Casimiro de las Dos Sicilias (nacido el 27 de enero de 1966 en Ravensburg), soltero.
 Princesa María Anunciada Urraca Margarita Isabel de las Dos Sicilias (nacida el 18 de febrero de 1973 en Friedrichshafen), se casó el 2 de agosto de 2003 en la Catedral de San Enrique de Helsinki, Finlandia con el conde Carlos Federico Creutz (nacido el 11 de noviembre de 1971), hijo del conde Carlos Juan Lennart Creutz (1946-)1970 y Cristina María Kemner (1948); son padres de dos hijas:
 Condesa Sofía Creutz (2007)
 Condesa Carlota Creutz (2011)

Condecoraciones 
  Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, Casa real de las Dos Sicilias.

Ancestros

Referencias

Nobles alemanas del siglo XX
Casa de Württemberg
Nacidos en Stuttgart
Princesas de las Dos Sicilias
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Nobles alemanas del siglo XXI